Reflexion — готик-лав метал-группа из Финляндии.

Группа была основана в 1996 году, но длительное время выступала без вокалиста. В 1997 году Юха Кюльмянен присоединяется к группе, и становится вокалистом. До 2000 года группа называлась BarbarianZ, но вскоре они изменили своё название на Reflexion. Их первое демо 'Blackness and Moonlight' с 4 песнями было выпущено в 1997.

Дебютный альбом «Out of the Dark» был записан на Soundtrack Studios и выпущен 15 марта 2006 года. Их второй альбом, «Dead to the Past, Blind For Tomorrow» был выпущен 19 марта 2008 года. Третий альбом «Edge» был выпущен 24 февраля 2010 года.

Дискография

Студийные альбомы 
  — Out of the Dark (Irond Records)
  — Dead To The Past, Blind For Tomorrow (Irond Records)
  — Edge (Out Of Line)

Синглы 
 Undying Dreams (2005)
 Storm (2006)
 Weak And Tired (2008)
 Twilight Child (2008)

Демо альбомы 
Под названием BarbarianZ:
 Blackness and Moonlight (1997)
 Run Like a Tiger (1998)
 Lost (1998)
 Spirit of Eclipse (1999)
 More Than Touch (1998—1999)

Состав

Текущий состав 
 Юха Кюльмянен — вокал
 Ilkka Jolma — гитара
 Juhani Heikka — гитара
 Mikko Uusimaa — бас-гитара
 Ilkka Leskelä — ударные

Бывшие участники 
 Raymond Pohjola — ударные
 Antti Pikkarainen — клавишные
 Petteri Lehtola — бас
 Vesa Männistö — бас

Ссылки 
 
 
 

Группы альтернативного метала Финляндии
Готик-метал-группы Финляндии
Музыкальные коллективы, появившиеся в 1996 году